White County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 White County (Arkansas)
 White County (Georgia)
 White County (Illinois)
 White County (Indiana)
 White County (Tennessee)